More Than a Woman  – brano musicale del 1977 dei Bee Gees
More Than a Woman  – singolo del 2001 di Aaliyah
More Than a Woman  – album del 2002 della cantante Toni Braxton